DQ, Dq eller dq kan avse: 

 Dragqueen
 DQ (artist) – en dansk drag queen som representerade Danmark i Eurovisionsschlagerfestivalen 2007
 DQ – IATA-koden för flygbolaget Coastal Air Transport
 Dragon Quest – en japansk datorrollspelsserie, producerade av Enix (sedermera Square Enix)
 Diskvalificering – inom kampsport en vanligt förekommande förkortning för det engelska disqualification